Première Division 2001 (Burkina Faso), voetbalcompetitie in Burkina Faso
Première Division 2001 (Togo), voetbalcompetitie in Togo